Mitchellville puede referirse a:

Divisiones administrativas

en los Estados Unidos 
 Mitchellville (Arkansas).
 Mitchellville (Illinois).
 Mitchellville (Iowa).
 Mitchellville (Maryland).
 Mitchellville (Tennessee).